Дарес () — грецьке ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології, псевдонім, назва роду в біології, назва астероїда.

Персонажі давньогрецької міфології 
 Дарес — жрець у храмі Гефеста в Трої, батько її захисників часів Троянської війни Пегія та Ідая, якому приписують написання ранньої, догомерівської історії про Троянську війну.
 Дарес — наставник Гектора.
 Дарес — кулачний боєць на поховальних іграх на честь померлого на Сицилії Анхіса, батька Енея.

Інші 
 Дарес Фригійський — псевдонім або ім'я міфічного давньогрецького письменника, який написав альтернативну Гомеру історію про Троянську війну, що у V столітті було записано латиною під назвою «Acta diurna belli Troiani».
 (4827) Дарес — астероїд з групи Троянців.
 Дарес — рід комах з ряду примарових.